Kuru peut signifier :
 le kuru, une maladie apparentée à celle de la vache folle, touchant certaines populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 dans le Mahābhārata, qui fait partie de la mythologie hindoue, Kuru est l'ancêtre des Kauravas et des Pândavas ;
 Kuru est un pays mythique au nord de l'Himalaya, dont on disait que c'était un pays où les gens vivaient longtemps et heureux ;
 Kuru était un groupe punk en Grande-Bretagne dans la fin des années 1990 ;
 Kuru est une municipalité de Finlande ;
 Kuru est un village d'Estonie appartenant à la commune de Tapa ;
 Kuru est un village d'Estonie appartenant à la commune de Iisaku ;
 kuru, est une abréviation de kurufasulye (haricots séchés) un des plats les plus appréciés de la cuisine turque, (fait de haricots secs, pâte de tomates et servi avec des oignons ;
 Kuru est un genre de dinosaures théropodes.

Homonymie de toponyme